Julius Fučík (1872–1916) cseh zeneszerző
Julius Fučík (1903–1943) cseh újságíró, a zeneszerző unokaöccse